Iza est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Ihitz et qui signifie « jonchaie – (endroit) d'eau – (endroit de) rosée ».

Toponymes 

 Iza, une municipalité du département de Boyacá, en Colombie.
 Iza, une commune de la Communauté forale de Navarre, en Espagne.

 Iža, un village situé dans la région de Nitra, en Slovaquie.

Hydronyme 

 Iza, une rivière roumaine du judeţ de Maramureş, au cœur du Pays de Maramureş.

Patronyme 

 Aketza Peña Iza, un coureur cycliste basque espagnol ;
 Fausto Iza (1931-), un coureur cycliste espagnol.

Prénom 
Iza est aussi un prénom.

Sigle 
IZA est un sigle qui peut désigner :
 Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (en français, Institut d'économie du travail), un institut de recherche allemand spécialisé en économie du travail ;
 Prix IZA de l'économie du travail, un prix pour des résultats académiques exceptionnels dans le domaine de l'économie du travail.

Notes et références 

Patronyme basque